

Persone 
 Bobby Trainor – calciatore nordirlandese
 Jerry Trainor – attore, comico e doppiatore statunitense
 Mary Ellen Trainor – attrice statunitense
 Meghan Trainor – cantautrice statunitense

Altro 
 Larry Trainor, vero nome dell'Uomo Negativo – personaggio dei fumetti della DC Comics

Pagine correlate
Traynor